Atoll peut désigner :
 Atoll, un type d'île
 Atoll (missile)
 Atoll électronique, une société française produisant des éléments de chaîne haute-fidélité
 Atoll, un groupe français de rock progressif
 Atoll, une revue
 L'Atoll, complexe commercial à Beaucouzé (Maine-et-Loire)
 ATOL pour l’Association des Techniciens Opticiens Lunetiers, une enseigne de magasins d'optique en France.
 En astronomie, une source atoll est une sous-classe des systèmes binaires appelés binaires X à faible masse